Стаття (журналістика)
 Наукова стаття
 Енциклопедична стаття
 Стаття Вікіпедії
 Словникова стаття — стаття, що описує слово, словосполучення, їх значення, приклади вживання у словнику.
 Електронна стаття — стаття на електронному носії інформації або розповсюджена електронними засобами масової інформації (також мережева стаття, стаття в інтернеті, стаття у мережі).
 Стаття — самостійний розділ, параграф у юридичному документі, описі, словнику і т.ін.
 Стаття — розділ у документі, бюджеті, який містить назву джерела доходу або обґрунтування витрати.
 Стаття — розряд, вид, галузь будь-чого.
 Стаття — розряд, ступінь старшинського (до революції також матроського) військового звання у флоті.

Етимологія 
Слово запозичене з російської мови; пов'язане з іменником стать «склад чогось; спосіб; постать».

Примітки

Див. також

Джерела 

 
 Стаття  //